Антонина Ивановна Белякова (, д. Бабье, Краснохолмский район, Калининская область, СССР — 7 ноября 2007) — Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родилась в 1927 году, член КПСС с 1953 года.

С 1945 по 1970 годы главный агроном, директор МТС, второй секретарь райкома партии, председатель Вороновского райисполкома, заместитель начальника производственного колхозно-свохозного управления, председатель Гродненского районного исполнительного комитета.

С 1970 года до 1985 года — 1-й секретарь Гродненского РК КПБ. Звание Героя присвоено за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании, за трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия в 1977 году. Депутат Верховного Совета СССР в 1966—1970 годах, Верховного Совета БССР в 1971—1975 годах и с 1980 года.

Примечания 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Умершие в Минске
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании